Серо Болудо има више значења:

 Серо Болудо (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Болудо (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Болудо (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Болудо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Болудо (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику